Storstenarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storstenarna, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Storstenarna, Korsholm, Österbotten,

Se även
Storstenören
Storstensören
Storstensbådan
Storstensrevet

Robotskapade Finlandförgreningar